Cedar Vale kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cedar Vale (del av en befolkad plats), Queensland, Logan,

USA 

 Cedar Vale, Kansas, ort, Chautauqua County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar